Алексе́й Попы́рин (; ) — австралийский теннисист; победитель одного турнира ATP в одиночном разряде; победитель одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2017); бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге.

Биография 

Родился в Австралии в семье выходцев из России. Отец — Алексей; мать — Елена; также есть брат Энтони и сестры Соня и Анна. Энтони и Соня также играют в теннис.

Начал заниматься теннисом в возрасте пяти лет. Любимое покрытие — хард и грунт; любимый турнир — Открытый чемпионат Австралии; в период взросления кумиром в мире тенниса был Хуан Мартин дель Потро, а также восхищался легкоатлетом Усэйном Болтом.

Говорит на английском, русском и испанском языках; имеет прозвище, производное от фамилии — Поп ().

Получив wild card в основную сетку Открытого чемпионата Австралии 2019 года, в первом круге победил Мишу Зверева, а во втором восьмую ракетку мира Доминика Тима. В третьем круге в закончившемся за полночь упорном пятисетовом поединке уступил Люке Пую.

Отобрался через квалификацию в основную сетку турнира ATP в Акапулько(Мексика), но проиграл в первом круге Александру Звереву в двух сетах.

В марте прошёл квалификацию на турнир в Индиан Уэллс, но во втором раунде основной сетки уступил американцу Джону Изнеру.

В первом же квалификационном раунде на турнир в Майами (США) проиграл американцу Ллойду Джорджу Харрису и выбыл из турнира.

Получил wild card в основную сетку Открытого чемпионата Франции 2019 года.

На Открытом чемпионате США 2019 года дошёл до третьего раунда, но проиграл Маттео Берреттини в четырёх сетах.

Рейтинг на конец года 

По данным официального сайта ATP на последнюю неделю года.

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (1)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде.

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (3)

Победы (2) 

* количество побед в одиночном разряде.

Поражения (1)

Финалы юниорских турниров Большого шлема в одиночном разряде (1)

Победа (1)

Победы над теннисистами из топ-10 
По состоянию на 1 марта 2021 года

Примечания 

Теннисисты Австралии
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде среди юношей